

Persone 
 Daniel Evan Weiss (1953) – scrittore statunitense
 Evan Weiss (1984) – sciatore statunitense
 Evan Weiss (1985 circa) – musicista statunitense